Ana Maria Antoun é uma cantora e compositora de música popular brasileira. Também tem como profissão como escritora e astróloga.

Discografia 
 A vida leva
 Motivo cigano

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositoras do Brasil
Compositores do Rio de Janeiro (estado)